Tytthaena (Титхаена — „мала хијена”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Tytthaeninae унутар изумрле породице Oxyaenidae, који је у периоду од касног палеоцена до раног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Tytthaena су биле мали копнени предатори и најмањи представници породице Oxyaenidae. По величини су достизале димензије данашње мачке, а по својој грађи тијела су наликовале на врсте из рода Oxyaena и кретале су се плантиградно. Врста Tytthaena parrisi је достизала дужину од 1,1 m, висину у раменима од 25 сm и тежину од 5 до 10 kg. Кутњаци код врста из рода Tytthaena су били уски и имали су издужене талоиде. Ове врсте сисара нису посједовале трећи пар горњи и доњи кутњака (M3/m3) у својим вилицама.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Tytthaena.

Временска распрострањенст рода Tytthaena унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Oxyaenidae

Референце 

Oxyaenidae
Изумрли сисари Северне Америке